Culiacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Culiacán (kommun), Sinaloa, 
 Culiacán (delstatshuvudstad), Sinaloa,